Бабар может означать:

Топонимы 
  — город в Алжире.

Слон Бабар 
 Бабар — литературный персонаж.
 «Бабар» — канадско-французский мультфильм 1989 года.
 «Бабар» — канадский мультсериал 1989 года.

См. также 
 Баббар
 BaBar